Die Jahresarbeitszahl (JAZ; , abgekürzt ; wörtlich: jahreszeitliches Energieeffizienzverhältnis) gibt die Energieeffizienz von Kälteanlagen, Wärmepumpen und Klimaanlagen in Bezug auf die Kühlfunktion im Ganzjahresbetrieb an. Entsprechend gibt der Seasonal Coefficient of Performance, abgekürzt SCOP (engl. für jahreszeitlicher Wirkungskoeffizient) die Energieeffizienz bei der Heizfunktion von Wärmepumpen und Klimaanlagen an. 

Die Angabe von SEER und SCOP auf dem Energielabel helfen Verbrauchern, die Betriebskosten verschiedener Geräte miteinander zu vergleichen.
Bei Klimaanlagen und Wärmepumpen, die sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen genutzt werden können, werden beide Werte angegeben.

Anwendung 
Die vorher verwendeten Werte EER (Kühlbetrieb) und COP (Heizbetrieb) wurden durch diese Werte ersetzt, die deutlich näher am tatsächlichen Verbrauch orientiert sind. Das hinzugekommene S steht für saisonal und berücksichtigt auch Faktoren wie den Stand-By-Modus und Hilfsenergien. So wird es möglich, die tatsächliche Energieeffizienz über das ganze Jahr hinweg zu beurteilen, während bis zur Einführung von SCOP und SEER nur die Effizienz der Geräte im direkten Kühl- oder Heizeinsatz berücksichtigt wurde. Der Verbrauch durch den Stand-By-Modus wurde beispielsweise nicht mit einkalkuliert.

Die Werte werden in den Datenblättern, Anleitungen, Werbeanzeigen, aber auch auf dem aufgeklebten EU-Energielabel angegeben.

Es ist eine aussagekräftigere Beurteilung vor allem von Klimageräten möglich, weil
 Die Berechnung anhand eines durchschnittlichen Jahrestemperaturverlaufs erfolgt. Die Leistungsmessung für verschiedene Temperaturen ergibt realistische Leistungsvorgaben.
 Der Verbrauch im Teillastbetrieb findet nun Berücksichtigung. Die Vorteile der Invertertechnologie (Wärmepumpe) werden im Messergebnis sichtbar.
 Eingesetzte Hilfsenergie (zum Beispiel im Standby-Betrieb und beim Abtauen oder Entkeimen) werden erfasst und ergeben den kompletten Energiebedarf des Gerätes.

Beispiele 
SEER = 5,0 bedeutet: Im Jahresdurchschnitt werden mit 1 kWh Stromverbrauch 5 kWh Kühlung erzielt.

SCOP = 6,0 bedeutet: Im Jahresdurchschnitt werden mit 1 kWh Stromverbrauch 6 kWh Heizwärme erzielt.

Einzelnachweise

Weblinks 
Fachportal mit aktuellen Informationen zur Ökodesign-Richtlinie

EU-Ökodesign-Richtlinie (EuP-Richtlinie) (PDF; 426 KB) Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.

Siehe auch 
 Leistungszahl für Strömungsmaschinen

Kältetechnik
Wärmetechnik